El Torneig del Pacífic 2012, oficialment conegut com a Toray Pan Pacific Open 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 29a edició del torneig es va celebrar entre el 23 i el 29 de setembre de 2012 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

La tennista russa Nàdia Petrova va guanyar el segon títol individual de la temporada i el més important de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2012
WTA Tour 2012